een gemeente in Haïti, zie La Victoire (Haïti)
 een Franse (motor-)fietsenfabriek, zie La Victoire (motorfiets)
 een wijk van de Franse stad Duinkerke (Dunkerque), zie La Victoire (Duinkerke)